Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Simon Aspelin e Todd Perry che hanno battuto in finale Petr Luxa e Petr Pála 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Simon Aspelin /  Todd Perry (Campioni)
 Jeff Coetzee /  Graydon Oliver (semifinali)

 Jordan Kerr /  Jim Thomas (semifinali)
 Massimo Bertolini /  Tom Vanhoudt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2004